Bepaalde soort harder die zo op de Nederlandse Antillen wordt genoemd: Mugil curema
 Aanduiding voor familie van vissen: harders (Mugilidae)